Haloniscus är ett släkte av kräftdjur. Haloniscus ingår i familjen Scyphacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Haloniscus